

Гранваль — муніципалітет у департаменті Лозер
 Гранваль — муніципалітет у департаменті Пюї-де-Дом

Гранваль — громада в кантоні Берн